Лечение:
Терапия (лечение)
Лечение (фильм, 1917)

См. также 
 Лечение растениями (книга Ковалёвой)
 Лечение пиявками
 Лечение шоком (фильм)